Iperione () o Iperone è un personaggio della mitologia greca. È uno dei titani, e tra essi rappresenta il pilastro dell'est.

In origine il termine Iperione era un epiteto rivolto al Sole, che aveva il significato letterale di "che si muove al di sopra".
In seguito prese invece la forma del personaggio in oggetto e come Titano della vigilanza e dell'osservanza.

Genealogia 
Figlio di Urano (il cielo) e di Gea (la terra). Fratello e consorte di Teia e forse dall'interpretazione del significato del termine "colui che precede (il Sole)", che deriva il suo ruolo di padre di Helios (dio del sole), Selene (dea della luna) ed Eos (dea dell'aurora).

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 
Esiodo lo cita come uno dei dodici titani figli di Urano e di Gea e come Titano dell'Est.

Di Iperione e delle sue incerte origini Diodoro Siculo scrive:

Diodoro Siculo, Biblioteca Historica, libro V. 67. 1.

Nella letteratura moderna 
Iperione appare nel poema incompiuto Iperione di John Keats, nelle saghe letterarie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ed Eroi dell'Olimpo di Rick Riordan, Titan di Jennifer Armentrout ed è anche il nome con cui viene identificato il pianeta su cui avvengono le avventure dei primi due romanzi della saga fantascientifica intitolata Canti di Hyperion, scritta da Dan Simmons.

Iperione o l'eremita in Grecia (Hyperion oder der Eremit in Griechenland) è un romanzo di Friedrich Hölderlin.

Curiosità 
NellIliade e nellOdissea di Omero il dio Sole viene chiamato Helios Hyperion ma nella Teogonia di Esiodo e nell'inno a Demetra di Omero il Sole viene chiamato una volta in ogni opera Hyperonides, figlio di Iperione.
Considerando questo si potrebbe quindi dedurre che potrebbe trattarsi di due entità distinte, perlomeno nelle opinioni di Omero e di Esiodo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Titani